Hemisphäre oder Halbkugel (von  „Halbkugel“) steht für:

 die Hälfte einer Kugelschale oder eines Kugelkörpers in der Mathematik, siehe Kugel#Kugelschnitte
 in der Geographie verschiedene Einteilungen der Erde, siehe Erdoberfläche#Gliederung nach Hemisphären
 in der Astronomie die nördliche und südliche Hälfte der Himmelskugel
 in der Astronomie erweitert auch Halbkugeln anderer Himmelskörper, siehe Äquatoriales Koordinatensystem
 eine Hirnhälfte als Teil des Großhirns, siehe Telencephalon#Anordnung Grauer und Weißer Substanz in Hemisphären
 eine Hirnhälfte im Kleinhirn

 Hemisphere ist eine Software des US-Unternehmens AT&T, die seit 1987 gesammelte Telekommunikationsdaten durchsuchbar macht, um diese zu verkaufen.

Siehe auch:
  Lateralisation des Gehirns